Serrat Curt (Alòs de Balaguer), serrat del municipi d'Alòs de Balaguer, a la Noguera
 Serrat Curt (Aramunt), serrat del poble d'Aramunt, pertanyent al municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Serrat Curt (Cellers), serrat del poble de Cellers, pertanyent al municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà